Die USS Jack Williams (FFG-24) ist eine Fregatte der Oliver-Hazard-Perry-Klasse. Sie wurde von der United States Navy gebaut, inzwischen wird sie von der bahrainische Marine unter dem Namen Sabha (90) betrieben.

Geschichte 
Die Jack Williams wurde am 25. Februar 1980 bei Bath Iron Works auf Kiel gelegt und lief am 30. August 1980 vom Stapel. Sie wurde nach Jack Williams benannt, der während der Schlacht um Iwo Jima fiel und postum die Medal of Honor erhielt. Die Indienststellung der Jack Williams bei der United States Navy erfolgte am 19. September 1981 als 16. Einheit ihrer Klasse.

Während ihrer Zeit in der US Navy nahm sie unter anderem an der Operation Praying Mantis, Operation Desert Storm sowie an Operation Support Democracy vor Haiti teil.

Da sie zu den „kurzen“ Einheiten der Perry-Klasse zählte, wurde die Jack Williams bereits 1996 wieder außer Dienst gestellt und aus dem Naval Vessel Register gestrichen. Noch im selben Jahr wurde das Schiff an die Marine von Bahrain verkauft, in der es als Sabha (90) fährt. 2008 nahm sie an der multinationalen Übung Arabian Shark teil.

Weblinks 
 Jack Williams im Naval Vessel Register (engl.)

Oliver-Hazard-Perry-Klasse (United States Navy)
Bath Iron Works